Senko Cup – competizione di go riservata alle giocatrici giapponesi
 Senko Cup – competizione internazionale femminile di go